Boone County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Boone County (Arkansas)
Boone County (Illinois)
Boone County (Indiana)
Boone County (Iowa)
Boone County (Kentucky)
Boone County (Missouri)
Boone County (Nebraska)
Boone County (West Virginia)